Ранчо Годинез има више значења:

 Ранчо Годинез, Колонија Колорадо Нумеро Уно (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Годинез, Ел Пињон (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику